Tomasz Kwiatkowski (ur. 1948) – polski prawnik
 Tomasz Kwiatkowski (ur. 1978) – polski sędzia piłkarski
 Tomasz Kwiatkowski (ur. 1965) – polski astronom
 Tomasz Kwiatkowski (ur. 1981) – polski żużlowiec